Такмичење у бацању кладива за жене на Олимпијским играма 2008. је одржано трећи пут од када је уведно је као нова атлетска дисципина на Олимпијским играма 2000 у Сиднеју. Такмичење се одржано на Националном стадиону у Пекингу.

Пријавило се 50 такмичрки из 31 земље, подељених у две квалификационе групе по 25 такмичарки. Квалификације су одржане 18. августа, а финале 20. августа.

Олимпијске норме су биле 69,50 м (А), а 67,00 м (Б).

На Играма је оборен олимпијски рекорд.

Рекорди пре почетка такмичења 
(18. августа 2008)

Победници

Нови рекорди после завршетка такмичења

Резултати

Квалификације 

18. август 2008. Група А 9,10, а група Б 10,50 часова.
Норма за финално такмичење је била 71,50 метара. За финале се пласирало 12 такмичарки. Задату норму је испунило седам такмичарки (КВ), а пет је у финале ушло по резултату (кв).

Финале 
20. август 2008. — 19,20

Легенда: СР = Светски рекорд, ОР = Олимпијски рекорд, ЕР = Европски рекорд, ОКР = Океанијски рекорд, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЛРС = Рекорд сезоне (најбоље лично време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд

Извори

Види још 
 Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.

Спољашње везе 
 резултати квалификација ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Бацање кладива на Летњим олимпијским играма